Hârsești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hârsești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Hârsești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor